Ральф Биггс (, родился 06 февраля 1976 года, США) — американский профессиональный баскетболист, игравший на позиции лёгкого форварда.

Карьера 
В «Урал-Грейте» провёл 2 сезона. Играл в среднем по 35 минут. Биггз стал одним из героев плей-офф 2008, в котором «Урал-Грейт» занял четвёртое место. За два года в суперлиге Ральф зарекомендовал себя как игрок, умеющий играть на обеих сторонах площадки — и в нападении, и в защите. Ральф Биггс был душой «Урал-Грейта». Всегда улыбающийся и позитивно настроенный легионер — редкость. Он пользовался популярностью у пермских болельщиков, отвечал им взаимностью и до последнего момента был готов продолжить карьеру в «Урал-Грейте». «Всем передаю большой привет (в Пермь — примечание). Я скучаю по всем, по той прекрасной атмосфере, которая была на стадионе во время игр. Большое всем спасибо.» 
«Урал-Грейт» должен Биггсу 429 251,8 долларов, агенту игрока — 67.000 долларов, арбитражу ФИБА — 11 940 евро. В рублях по состоянию на 15.11.2009 года это составит 14 млн. 804 тыс. 277 руб. 84 коп.

Сезон 2009/2010 провёл в самарском клубе «Красные Крылья» (Россия), сезон 2010–2011  CSP Limoges (Франция), 2011-2012  Giants Antwerpen (Бельгия).

Статистика

Примечания

Ссылки 
 Fibaeurope.com Профиль
 Euroleague.net Профиль
 

Баскетболисты США
Баскетболисты Бельгии
Игроки БК БСВ
Игроки БК «Остенде»
Игроки БК «Льеж»
Игроки БК «Спиру Шарлеруа»
Игроки БК «Урал-Грейт»
Игроки БК «Красные Крылья»
Игроки БК «Лимож»
Игроки БК «Антверп Джайентс»
Игроки БК «Пепенстер»